

Беркутово — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Беркутово — присілок, Кунгурський район, Пермський край

Див. також 
 Баш-Беркутово